Paronychieae — триба квіткових рослин родини гвоздичні (Caryophyllaceae).

Роди 
 Achyronychia Torr. & A. Gray
 Cardionema DC.
 Chaetonychia (DC.) Sweet ~ Paronychia Mill.
 Cometes L.
 Dicheranthus Webb
 Gymnocarpos Forssk.
 Herniaria L. — Остудник
 Illecebrum L.
 Paronychia Mill.
 Philippiella Speg.
 Pollichia Aiton
 Pteranthus Forssk.
 Sclerocephalus Boiss.
 Scopulophila M. E. Jones
 Sphaerocoma T. Anderson

Примітки 

Гвоздикові
Триби рослин